Ulm désigne :
 une ville d’Allemagne : Ulm.
 la bataille d’Ulm, ayant eu lieu dans cette ville, et gagnée par  en 1805.
 la rue d'Ulm, une rue du  de Paris, nommée en honneur à cette victoire.
 l’École normale supérieure située dans cette rue, par métonymie. À noter que l'école d'Ulm désigne l'École supérieure de la forme ou les artistes allemands ayant produit les Chefs-d'œuvre gothiques d'Ulm à la fin du Moyen Âge.
 lUlm, un vaisseau de 74 canons en service à la fin du premier Empire.
 le Ulm (1937-1942), un navire allemand.
 une ville américaine : Ulm, dans l’Arkansas.

Le sigle ULM peut désigner :
 un aéronef ultra-léger motorisé, 
 un ancien label de musique appartenant à Universal et produisant notamment Shazz ou le label de dance Mek It Happen ; depuis 2009, il a fusionné avec Mercury Records appartenant à Universal, 
 l'Université libre de Maradi, une université privée du Niger,
 .

Voir aussi

Références